Mariä-Entschlafens-Kloster ist die Bezeichnung für orthodoxe Klöster, die dem Patrozinium des Entschlafens der Gottesgebärerin (katholisch Mariä Himmelfahrt) geweiht sind. Das Hochfest ist am 15. August; nach julianischer Kalenderrechnung fällt es derzeit auf den 28. August des gregorianischen Kalenders.

Bezeichnungen 
 bulgarisch Манастир Успение Богородично
 griechisch Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου
 rumänisch Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului
 russisch Успенский монастырь
 serbisch Успењски манастир
 ukrainisch Успенський монастир
 weißrussisch Успенскі манастыр

Bulgarien 
 Mariä-Entschlafens-Kloster  in Batschkowo, siehe Kloster Batschkowo
 Mariä-Entschlafens-Kloster in Sokolowa peschtera, siehe Kloster Sokolski
 Mariä-Entschlafens-Kloster in Trojan, siehe Kloster Trojan

Ukraine 
 Mariä-Entschlafens-Kloster (Potschajiw)
 Mariä-Entschlafens-Kloster (Swjatohirsk), siehe Kloster Swjatohirsk
 Mariä-Entschlafens-Kloster (Uniw)

Weißrussland 
 Mariä-Entschlafens-Kloster (Schyrowizki)

Siehe auch 
 Mariä-Entschlafens-Kirche

!
Liste (Klöster des Christentums)
!